Серос Бланкос има више значења:

 Серос Бланкос (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серос Бланкос (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику